Bradley (Arkansas)
 Bradley (Califórnia)
 Bradley (Carolina do Sul)
 Bradley (Dacota do Sul)
 Bradley (Illinois)
 Bradley (Oklahoma)
 Bradley (Virgínia Ocidental)
 Bradley Beach
 Bradley Fighting Vehicle

Desambiguações de topônimos